Прокуткинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Ишимском районе Тюменской области Российской Федерации.

Административный центр — село Прокуткино.

История 
Прокуткино (до сер. XX в. - Прокуткинское, Прокутское), село в России, административный центр Прокуткинского сельского поселения Ишимского района Тюменской области, в пределах Ишимской епархии. Расположено при рч. Китерня.
Основание населенного пункта относят к 1721 году
В статистике конца 1860-х годов значится как деревня казенная Прокуткина при речке Китерне, по правую сторону почтового тракта из Ишима в Ялуторовск.

С 1871 года - село.

В 1892 году была открыта Прокуткинская церковно-приходская школа. Она располагалась в отдельном доме (сохранился до начала 2010-х годов), заведующим ее и законоучителем был местный священник, учительницей в 1897-1903 годах упоминается Александра Меньшенина. В 1897 году в школе обучалось 11 человек (9 мальчиков и 2 девочки), в 1901 - 28 человек (26 мальчиков и 2 девочки), в 1903 - 29 человек.

В "Списках населенных мест" по сведениям 1912 года упоминается как село Прокутское при речке Китерьме, на проселочной дороге. Здесь имелись хлебный магазин, винная и торговая лавки, пять ветряных мельниц, маслодельня. Село входило в Боровскую волость Ишимского уезда Тобольской губернии.

В феврале 1921 года в Боровской волости происходили антибольшевистские восстания крестьян. 4 февраля повстанцами были заняты деревня Куимова и село Прокуткинское. Жители села приняли горячее участие в восстании. Известны их имена: Харитон Аверин, Петр Аверин, Иван Аверин, Михаил Турднов, Захар Аверин, Захар Чупин, Герасим Павлов(некоторые из них были членами Прокуткинского сельсовета). 19 февраля Прокуткинское с боем было занято отрядом большевиков.

В ноябре 1923 года был образован Прокутский сельсовет в составе Жиляковского района Ишимского округа Уральской области РСФСР. В 1931 году территория сельсовета вошла в состав Ишимского района Уральской области (с 1934 - Челябинской, затем - Омской, с 1944 года - Тюменской области).

В 1929 году в селе был образован колхоз под названием "Безбожник", который просуществовал до 1935 года, а затем был переименован в колхоз "Путь к коммунизму"

На начало 2010-х годов в селе действовали средняя школа, библиотека, дом культуры.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тюменской области от 5 ноября 2004 года № 263 «Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа и сельского поселения»

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Ишимского района
Сельские поселения Тюменской области